

Відомі люди з прізвищем Лев 
 Лев Борис Давидович (1911—1971) — генерал-майор, Герой Радянського Союзу.
 Лев Василь Михайлович (1903—1991) — український мовознавець та історик літератури, професор.
 Лев Міша — єврейський письменник — романіст та мемуарист.
 Лев Рафаїл Фраймович (1918—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Лев Юхим Борисович (1906—1982) — Герой Радянського Союзу.
 Лев Ронен — ізраїльський шахіст.

Варіант Левко 
 Левко Валентина Миколаївна (1926—2018) — російська оперна співачка (контральто), педагог, професор.

Прізвища